Ян Липский:
 Липский, Ян (1690—1746) — польский священнослужитель, кардинал, епископ Луцкий (1732) и краковский (1732—1746).
 Липский, Ян Юзеф (1926—1991) — польский публицист, критик и историк литературы.